Trail Me Up è un progetto che, attraverso un'interfaccia web simile a Google Street View, permette di visitare luoghi raggiungibili solamente a piedi.

Il sistema permette di percorrere virtualmente sentieri, vedendoli dalla prospettiva di un escursionista, e di ottenere informazioni di carattere divulgativo associate alle foto panoramiche.

Per realizzare le foto che compongono le panoramiche, è utilizzato un sistema di acquisizione montato all'interno di uno zaino, costituito da una molteplicità di fotocamere sincronizzate e collegate ad un GPS ed una bussola.

Attualmente è possibile vedere le foto panoramiche di vari sentieri mappati in Italia, Cuba, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Turchia ed Etiopia.

Note 

Siti web